Третьим рельсом на железных дорогах называют:
 Контактный рельс для подвода тока к поезду
 Контррельс для предотвращения аварий
 Зубчатый рельс (рейка) на зубчатой железной дороге